Puzele – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Puzele – trzy dawne miejscowości – wieś, osada i folwark. Tereny, na których były położone leżą obecnie na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim